Дина-Уапи () — город в департаменте Пильканьеу провинции Рио-Негро (Аргентина).

История 
В 1970-х годах в той части департамента, которая заселялась выходцами из Дании, два собственника земель — Кристиан Хансен и Хосе Брендструп — решили продать значительную часть неиспользуемых земель возле озера Науэль-Уапи под жилищное строительство. Так возник населённый пункт, в названии которого первое слово «Дина» происходит от испанского названия Дании (), а второе слово — от названия озера.

Первые дома были построены в 1974—1976 годах. С конца 1980-х сюда стали переезжать те, кто предпочитает тихую и спокойную жизнь на природе напряжению большого города.

Примечания 

Города провинции Рио-Негро